La movilidad es, en términos generales, la cualidad de movible. Más específicamente, puede referirse a:

 Movilidad o transporte de viajeros.
 Políticas de movilidad, actuaciones de la administración pública acerca del transporte, concretamente del transporte público.
 Movilidad sostenible, aquella movilidad que es respetuosa con el medio ambiente.

 Capacidad de una persona de desplazarse de forma autónoma, sin necesidad de ayuda externa.
 Movilidad reducida, un tipo de discapacidad.

 Conceptos relacionados con la educación, el trabajo o la estructura de clases sociales:
 Movilidad académica, desplazamiento de estudiantes, profesores e investigadores hacia otros centros de educación superior.
 Movilidad virtual, uso de las tecnologías de la información y la comunicación para virtualizar la movilidad académica de los estudiantes.
 Movilidad laboral, que a su vez puede subdividirse en:
 Movilidad funcional, capacidad del empresario de asignar distintas funciones a un trabajador.
 Movilidad geográfica, cambio del lugar de trabajo que exige al trabajador cambiar su lugar de residencia.
 Movilidad social, cambio de clase social experimentado por una persona.

 Conceptos biológicos y médicos:
 Espermiograma, relativo a la movilidad o motilidad del esperma.
 Movilidad dentaria, un signo clínico que puede reflejar el grado de destrucción periodontal.

Referencias